Uda – miasto w Japonii
 Uda – rzeka w Rosji, dopływ Selengi
 Uda – rzeka na Ukrainie, dopływ Dońca
 Uda – górny bieg Czuny
 Uda – cesarz Japonii
 Felice Uda (1832–1900) – włoski pisarz